50-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 6 февраля 2000 года на арене «Эйр Канада Центр», домашней для клуба «Торонто Мэйпл Лифс». Команда «Звёзд Мира» со счётом 9:4 впервые одержала победу над североамериканской сборной. 
 
Наибольший вклад в победу сборной Мира внесла российская тройка нападения Павел Буре – Виктор Козлов – Валерий Буре. Козлов отметился тремя голевыми передачами, Валерий Буре дважды ассистировал брату, а Павел Буре забил 3 шайбы, включая победную, и отдал одну результативную передачу, став вторым европейцем после Теему Селянне, которого признали лучшим игроком матча всех звёзд.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда «Звёзд Мира».

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 50-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1999/00
Драфт НХЛ 1999
Драфт НХЛ 2000

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
2000 год в хоккее